Ая́н-сюр-Толо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 135 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний захід від Діжона, 19 км на північний захід від Осера.

Історія 

1 січня 2017 року Аян-сюр-Толон, Шамваллон, Вільє-сюр-Толон i Вольгре було об'єднано в новий муніципалітет Монтолон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 667 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1334,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аян-сюр-Толон на сайті французького Національного інституту географії
 Аян-сюр-Толон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аян-сюр-Толон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна